Горње Ратково може бити:

 Горње Ратково (Кључ), насељено мјесто у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Горње Ратково (Рибник), насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ